El término King's College puede referirse:

En Inglaterra
al King's College de Londres, en la Universidad de Londres;
al King's College de la Universidad de Cambridge;
al Oriel College, en Oxford, conocido antiguamente como King's College;

En Escocia
al King's College (Aberdeen), en la Universidad de Aberdeen;

En Estados Unidos
al King's College de la Universidad de Nueva York;

En Hong Kong
al King's College, de Hong Kong.